Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-92 (1917)
 UB-92
 UC-92

Вторая мировая война 
 U-92 (1942)